Zosima absinthifolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Étienne Pierre Ventenat, och fick sitt nu gällande namn av Heinrich Friedrich Link. Zosima absinthifolia ingår i släktet Zosima och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten Z. a. tereticaulis.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
absinthifolia